Анжу може да се отнася за:

 Дидие Анжу (1923 – 1999) – френски психоаналитик.
 Анжу – френска династия.
 Ядвига Анжуйска – полска кралица (1384 – 1399).
 Пьотър Фьодорович Анжу (1797 – 1869) руски полярен изследовател.
 Анжу (езеро) – езеро на остров Фадеевски от Новосибиските о-ви, .
 Анжу - историческа област във Франция.
 Анжу (нос) – нос на остров Котелни от Новосибиските о-ви, .
 Анжу (острови) - острови в Северния ледовит океан, централната част на Новосибиските о-ви.
 Анжу (полуостров) – полуостров на остров Фадеевски в Новосибиските о-ви.